O termo Ilford pode referir-se a:

 Ilford, em Redbridge, Londres
 Ilford, em Somerset
 Ilford, em Essex
 Little Ilford, em Newham, Londres
 Ilford, uma pequena cidade na Austrália

 Ilford Photo - empresa fotográfica do Reino Unido

Desambiguação